Пандоле́ондос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Пандолеондос, Андрей (1911—1978) — греческий митрополит.
 Пандолеондос, Эммануил (в монашестве Ириней; 1863—1945) — греческий митрополит, деятель борьбы за Македонию.